Петріш () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Петріш () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Петріш.
 Петріш () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Петріш () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Четате.